Der Präsident der Islamischen Republik Iran ist der Regierungschef des Iran.

Im politischen System der Islamischen Republik Iran ist der Präsident des Iran nicht das Staatsoberhaupt. Im Iran ist dies der oberste Rechtsgelehrte.

Das Amt des Präsidenten wurde 1980, im Jahr nach der Islamischen Revolution geschaffen. Der aktuelle Amtsinhaber ist Ebrahim Raissi.
 vor 1989: siehe die Liste der Ministerpräsidenten des Iran

Liste der Amtsinhaber

Siehe auch 
 Geschichte des Iran seit 1979

Einzelnachweise 

 
Iran